Neoplan Centroliner – seria niskopodłogowych autobusów miejskich marki Neoplan, skonstruowana i budowana przez przedsiębiorstwo Gottlob Auwärter, produkowana w latach 1997–2006. W roku 2003 zastąpiona przez serię Centroliner Evolution.

Prototyp modelu N4416 zaprezentowano po raz pierwszy publicznie w czerwcu 1997 roku na kongresie UITP w Stuttgarcie. Centroliner był pierwszą serią autobusów Neoplan wyposażoną w magistralę CAN. Produkcja odbywała się w Plauen i Pilsting.

Warianty 
Centroliner był produkowany w następujących wariantach:

Bibliografia 
 Neoplan Centroliner. Quantensprung im Stadtbusverkehr. Gottlob Auwärter GmbH & Co. KG, Stuttgart 2000.

Autobusy Neoplan
Autobusy z lat 90.
Autobusy z lat 2000–2009
Autobusy miejskie